Пигал може да се отнася за:

 Жан-Батист Пигал – френски скулптор от 18 век
 Площад Пигал – площад в Париж
 Пигал – квартал в Париж